Austnes peut faire référence aux localités suivantes de Norvège :
 Austnes, comté de Møre og Romsdal
 Austnes, comté de Troms